Blancco Technology Group est l'éditeur leader mondial de solution d'effacement sécurisé / certifié des données et de diagnostics.

Les solutions d’effacement de données de Blancco ont été testées, certifiées, approuvées et recommandées par plus de 15 organes directeurs et organisations de premier ordre dans le monde entier. Aucun autre logiciel d’effacement de données ne peut égaler ce niveau de conformité aux exigences rigoureuses imposées par des organes directeurs, des autorités légales et des laboratoires d’essais indépendants. Tous les effacements Blancco sont vérifiés et certifiés avec la production d’une piste d’audit infalsifiable.

L'entreprise

Histoire 
Janne Tervo et Kim Väisänen lancent Blancco Ltd. en 1997. Initialement appelé Carelian Innovation Ltd. son axe majeur était la sécurité, en particulier la protection des données personnelles contre le vol et le piratage. Deux lignes de produits clés ont émergé: Protekto, un dispositif antivol pour les ordinateurs personnels et Blancco, un produit pour l'effacement sécurisé de Disque dur.

En , un important hôpital Finlandais a vendu des ordinateurs contenant les dossiers médicaux de plus de . Restant l'un des plus grands incidents de sécurité informatique de l'histoire de la Finlande. De cet incident a débuté le développement du premier outil d'effacement de données, Blancco Data Cleaner. La première version du produit a été lancée en . Le succès de ce produit invita Carelian à élargir sa gamme de produit et à changer de nom pour Blancco afin de se concentrer uniquement sur les outils d'effacement de données.

Après un investissement par le cabinet d'affaires Helment Business Mentors en , Blancco a pu étendre ses activités au niveau mondial - et sa gamme de produits en incluant des solutions de gestion du cycle de vie pour ordinateur. Blancco LAN Server a été lancé en , ouvrant le champ de clientèle aux centres de recyclage et de revalorisation, les maisons d'enchères, les sociétés de leasing et les grandes entreprises.

En , le nombre d'utilisateurs dépasse mondialement les 3 millions. La société a élargi sa gamme de produits en 2008 avec l'introduction de la série Blancco Client v4.5 permettant l'effacement des serveurs, et Data Center Édition, permettant la réutilisation sûre des disques durs des environnements de stockage de masse, pour des clients tels que SUN, HP et EMC.

Aujourd'hui, la société continue de se concentrer sur la sécurité des données et couvre un large éventail d'industries, tels que ; le secteur bancaire, la finance, gouvernement et défense. Plus de 250 centres de revalorisation à travers le monde ont standardisé leurs plates-formes sur la technologie Blancco.

Produits 
L'entreprise commercialise des logiciels de destruction de données qui effacent à partir d'un seul et même outil un grand nombre de matériels allant du simple PC aux Serveurs et les centres de données. Différentes versions permettent l'effacement de configurations matérielles différentes.
 Blancco Drive Eraser – Logiciel d’effacement de disques durs tous formats et toutes technologies (SSD, NVMe comprises).
 Blancco File Eraser – Logiciel d’effacement de fichiers
 Blancco Removable Media Eraser – Logiciel d’effacement des supports amovibles
 Blancco LUN Eraser – Logiciel d’effacement pour environnements de stockage d’unité logique (LUN)]
 Blancco Virtual Machine Eraser – Logiciel d’effacement sécurisé de données pour machines virtuelles et hyperviseurs
 Blancco Management Console - Console d'administration des effacements (Cloud/On Prem)
 Blancco Hardware Solutions - Equipements dédiés à l'effacement

Territoires / divisions

Europe 
 : Helsinki
 : Lille
 : Ludwigsburg
 : Milan
 : Moscow
 : Madrid
 : Stockholm
 : Deventer
 : London

Amérique du Nord 

 : Austin (Siège)
 : Marietta, Georgia, États-Unis
 : Abbotsford, British Columbia
 : Mexico City

Asie-Pacifique 
 : Brisbane, Queensland
 : Hong Kong
 : Tokyo

Certifications 
Les produits Blancco dépassent les normes de sécurité internationales et respectent les procédures de certification internationales. Les certifications de sécurité et approbations de Blancco comprennent :
 Certification CSPN, Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information, (ANSSI), France
Critères communs (ISO 15408)
 Communications Electronics Security Group : Service de renseignements électronique du gouvernement britannique. (CESG)
 Agence de Sécurité National de la Communication des Pays-Bas (General Intelligence and Security Service)
 Forces armées suédoises, Suède
 Refurbished (reuse) Information Technology Equipment Association (RITEA), Japon
 Agence de sécurité intérieure de la Pologne (ABW)

Approbations et recommandations 
 OTAN (répertorié au catalogue produits de l'OTAN NATO Information Assurance Product Catalogue)
 Département de la Défense des États-Unis (DOD)
 Defense INFOSEC Product Co-Operation Group of the UK: Ministère de la Défense du Royaume-Uni (DIPCOG)
 TÜV SÜD, Allemagne
 Autorité nationale de sécurité de la République tchèque (Národní bezpecnostní úrad)
 Autorité nationale de sécurité Norvégienne (NSM)

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Rémanence des données

Liens externes 

 Chaines Youtube France et monde
 Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI)
 Data erasure website
 The Communications Electronics Security Group

Entreprise de services ayant son siège en Finlande
Éditeur de logiciel